Shadowed – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley
Shadowed – cortometraggio di animazione del 1921 diretto da Bud Fisher
Shadowed – film del 1946 diretto da John Sturges
Shadowed – film del 2012 diretto da Joey Johnson